Борис Цейтлин:
 Цейтлин, Борис Борисович (1896—1960) — советский кинооператор.
 Цейтлин, Борис Ильич (род. 1945) — советский и российский театральный режиссёр.